El Torneig de Delray Beach 2018, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2018 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 26a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 25 de febrer de 2018 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

El tennista local Frances Tiafoe va guanyar el primer títol del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2018
ATP World Tour 2018